Mirowo ist der Name folgender Orte:
 Mirowo (Dźwierzuty), Weiler in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, bis 1945: Mirau, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Mirowo (Chodzież), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Mirowo (Nowy Staw), Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen, bis 1945: Mierau, Kreis Danzig/Kreis Marienburg, Westpreußen
 Mirowo (Moryń), Dorf im Powiat Gryfiński in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, bis 1945: Woltersdorf, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg
 Mirowo (Rymań), Wohnplatz im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, bis 1945: Freienfelde, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern